Фальков () — село в Вижницком районе Черновицкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 51 человек. Почтовый индекс — 59240. Телефонный код — 3730. Код КОАТУУ — 7320581504.

Местный совет 
59240, Черновицкая обл., Вижницкий р-н, с. Долишний Шепот

Примечания

Ссылки 
 Фальков на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Черновицкой области 

Населённые пункты Вижницкого района